Traverse est un substantif utilisé dans plusieurs domaines :

En mécanique 
 Le plus souvent, il désigne une traverse de chemin de fer, sur laquelle sont posés les rails.
Pièce horizontale dans un dispositif (exemple : dynamomètre).
 La traverse est également une pièce mécanique utilisée en automobile.

En architecture
Traverse - élément horizontal d'un bâti.

Fortification 
 Une traverse ou traverse-abri, un élément en fortification.

Toponymes 

 Le lac Traverse se trouve aux États-Unis.
 Le Lake Traverse Indian Reservation, situé dans le Dakota-Sud est la patrie de la Sisseton-Wahpeton Oyate, une branche du groupe Sioux des Amérindiens.
 Le lac de la Traverse (Mékinac) est situé à Sainte-Thècle, en Mauricie, au Québec, au Canada.

La liste des toponymes comportant "Traverse" désignant des lieux situés en la province de Québec, au Canada, sont accessibles dans la "Banque des noms de lieux" de la Commission de toponymie du Québec.

Dans la nature
 Dans l'Est de la France, la traverse est un vent.

Patronyme 

 Madlaine Traverse (1875 - 1964) est une actrice américaine.
 Pierre Traverse (1892 - 1979) est un sculpteur français.
 Patrick Traverse (1974 - ) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Transports 
 La Traverse Bièvre-Montsouris est le nom donné à la ligne de bus RATP 513 qui dessert les 13 et  de Paris.
 La Traverse de Charonne est le nom donné à la ligne de bus RATP 501 qui dessert le  de Paris.
 La Traverse Ney-Flandre est le nom donné à la ligne de bus RATP 519 qui dessert les 18 et  de Paris.
 La Traverse Batignolles-Bichat est le nom donné à la ligne de bus RATP 518 qui dessert les 17 et  de Paris.
 La Traverse Brancion-Commerce est le nom donné à la ligne de bus exploitée par BE GREEN qui dessert le  de Paris.
 La Chevrolet Traverse est une automobile produite par Chevrolet.

Autre 
 Traverse a plusieurs sens en typographie.
 
 
 au jeu d'échecs, le mot traverse désigne une rangée de cases traversant l'échiquier horizontalement, c'est-à-dire par opposition à la colonne, qui elle traverse l'échiquier verticalement.

Annexes

Notes et références